Ротенберг — громада в Німеччині, знаходиться в землі Гессен.

 Ротенберги — сім'я російських мільярдерів та їх рідня
 Ротенберг Аркадій Романович ( 1951) — російський мільярдер, брат Бориса Ротенберга.
 Ротенберг Борис Борисович ( 1986) — російський та фінський футболіст, син Бориса Ротенберга
 Ротенберг Борис Романович ( 1957) — російський мільярдер, брат Аркадія Ротенберга.
 Ротенберг Ігор Аркадійович ( 1973) — російський чиновник та підприємець, син Аркадія Ротенберга.
 Ротенберг Роман Борисович ( 1981) — російський та фінський підприємець, син Бориса Ротенберга.

 інші
 Адам Ротенберг (* 1975) — американський актор.
 Ротенберг Григорій Якович (1926—2011) — радянський конструктор зброї, лауреат Державної премії СРСР.
 Нед Ротенберг (* 1956) — американський мультиінструменталіст й композитор.
 Ротенберг Олександр Йосипович (1886 — після 1943) — революціонер, діяч радянських спецслужб.
 Ротенберг Салько (? — 1919) — лейтенант УГА, командир кулеметної сотні.
 Сьюзен Ротенберг (* 1945) — американська художниця-абстракціоністка.

Також 
 Ротенбург (значення)Ротенбург
 Роттенберг